Чемпионат Европы по фигурному катанию 2005 года проходил в январе в Турине (Италия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

Вновь во всех категориях чемпионами Европы стали представители России. У мужчин золотую медаль завоевал Евгений Плющенко, у женщин победила Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы 

 * WD = Снялись с соревнования

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Турине
2005 год в фигурном катании
Европа
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Италии
Январь 2005 года
Спорт в Италии в 2005 году